Красники:

Персоналии 
 Красники — встречающееся в России неправильное произношение фамилии Луана Красничи, немецкого боксёра-профессионала албанского происхождения, выступающего в тяжёлой весовой категории.
 Красники, Арбнор (род. 1994) — косоварский тяжелоатлет.
 Красники, Арлинда (род. 1996) — косоварская гандболистка.
 Красники, Дион (род. 2003) — шведский футболист, нападающий.
 Красники, Дистрия (род. 1995) — косоварская дзюдоистка.
 Красники, Крешник (род. 1991) — косоварский гандболист.
 Красники, Лиридон (род. 1992) — косоварский футболист, полузащитник.
 Красники, Мергим (род. 1992) — шведский футболист, вратарь.
 Красники, Робин (род. 1987) — немецкий боксёр-профессионал.

Топонимы

Белоруссия 
 Красники — деревня в Докшицком районе Витебской области.
 Красники — деревня в Берестовицком районе Гродненской области.

Россия 
 Красники — деревня в Кинешемском районе Ивановской области.
 Красники — деревня в Рославльском районе Смоленской области.